Логен:
 Логен — река в Норвегии, впадает в Скагеррак;
 Логен — река в Норвегии, впадает в озеро Мьёса;
 Логен — заповедник на территории коммуны Хадсель в Норвегии.